Penzer ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Penzer (1927–2021), französischer Kameramann
 Klaus Penzer (* 1950), deutscher Politiker (SPD)
 Victor Penzer (1919–1999), polnisch-US-amerikanischer Widerstandskämpfer, KZ-Häftling, Arzt und Zahnarzt